Panzerknacker bezeichnet

 eine Comicfamilie von Verbrechern in Entenhausen, siehe Liste der Bewohner Entenhausens#Panzerknacker
 eine Version (G) des Flugzeugs Ju 87, siehe Ju 87#Versionen
 eine volkstümliche Bezeichnung für Träger des Sonderabzeichen für das Niederkämpfen von Panzerkampfwagen durch Einzelkämpfer
 eine Bezeichnung für ein deutsches Panzernahkampfmittel im Zweiten Weltkrieg, siehe Hafthohlladung

Siehe auch
 Die Panzerknackerbande
 Panzerknacker & Co., eine Comicreihe